Лозянська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Лозянська сільська рада — Закарпатська область, Міжгірський район